Исаа́к О́сипович Ле́вин (20 января 1876, Динабург, Витебская губерния — 1944) — российский общественный деятель, историк, публицист, , доктор философии Гейдельбергского университета, один из организаторов Отечественного объединения русских евреев за границей.

Биография 
Обозреватель газеты «Русские ведомости» (с 1906 года), журнала «Русская мысль».

С 1918 года живёт в Германии, затем во Франции. Сотрудник газеты «Руль», «Русские записки», историко-литературного журнала «На чужой стороне». Автор книги «Эмиграция Французской революции», напечатанной издательством «Слово» в Берлине в 1923 году. Один из организаторов и деятельный член «Отечественного объединения русских евреев за границей».

Жил в Париже с начала 1930-х годов, сотрудничал с журналом «Отечественные записки», печатался во французской периодике («Le Monde slave», «Asie française», «Cahiers juifs», «Affaires étrangères», «Economiste français», «La grande revue»). Выступал с докладами в Берлине, в том числе об антисемитизме Третьего рейха. На французском языке в 1937 году отдельной книгой вышел его обзор «La Mongolie historique, géographique, politique» (Монголия историческая, географическая, политическая).

Во время оккупации Франции в период Второй мировой войны погиб в нацистском концлагере.

Сочинения 
 Эмиграция французской революции. Часть первая. Берлин: Слово, 1923.
 Россия и евреи. Сборник. Под редакцией И. М. Бикермана. Берлин: Основа, 1924 (репринтные переиздания — Париж: YMCA-press, 1978 и Москва: АЗЪ, 2007).
 «Монголия: история, география, политика» (J. Lévine «La Mongolie historique, géographique, politique» Париж: Payot, 1937.)

Примечания

Литература 
 Солженицын Александр Исаевич упоминает о Исааке Осиповиче Левине: «Двести лет вместе». Часть вторая
 Левин И. О. (автор 1-й части статьи): «Наполеон (Скончался 5 мая 1821 г.)»

Ссылки 
 Биографический словарь деятелей русской эмиграции

Журналисты Российской империи
Журналисты Германии
Журналисты Франции
Жертвы Холокоста
Персоналии:Холокост во Франции
Умершие в концлагерях нацистской Германии
Авторы Энциклопедического словаря Гранат